А́йранне или Аиранне () — озеро на территории Сортавальского городского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 

Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 6,0 метра над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с юго-запада на северо-восток. С северо-востока короткой протокой соединяется с озером Кармаланъярви, с востока ручьём Ваккойоки соединяется с озером Ляппяярви, соединяющегося с Ладожским озером. Берега озера заболоченные, с востока — скалистые.

К северу от озера проходит автомобильная дорога местного значения  («Янниканиэми — Сортавала»).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013285.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Китенйоки
Озёра Сортавальского района